Geografija
 Estri () je naselje i opština u severnoj Francuskoj u regionu Donja Normandija, u departmanu Kalvados koja pripada prefekturi Vir.

 Hemija
 Estri su organska jedinjenja koja nastaju procesom esterifikacije.